Avendale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Avendale (Florida), im Hillsborough County
 Avendale (Pennsylvania), im Delaware County
 Avendale (Virginia), im Roanoke (city) County